Conchas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conchas (ort), São Paulo, 
 Conchas (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar